Didier Tauzin, Général de Division de l'Armée Française et homme politique français (né en 1950),
 Le chêne tauzin, un arbre à feuillage caduc de la famille des fagacées,
 Frédéric Tauzin, un joueur et entraîneur français de rugby à XV,
 Louis Tauzin, un peintre (1842 - 1915),
 Lucas Tauzin, un joueur français de rugby à XV,
 Henri Tauzin, un athlète français (1879 - 1918).